Vale of Clwyd steht für:

 Vale of Clwyd (Tal), Tal in Wales
 Vale of Clwyd (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Vale of Clwyd (Wahlkreis, Wales), Wahlkreis für die Nationalversammlung von Wales